Justin Faulk – hockeista su ghiaccio statunitense
 Kevin Faulk – ex giocatore di football americano statunitense
 Marshall Faulk – ex giocatore di football americano statunitense

Pagine correlate 
 Folk (disambigua)